104-й чемпионат Финляндии по легкой атлетике 2011 года (Игры Калева 2011) проходил с 4 по 7 августа 2011 года на стадионе Пааво Нурми в Турку. Соревнования по ходьбе прошли вдоль реки Аурайоки. В общей сложности соревнования посетили 22 500 зрителей.

Результаты

Мужчины

Женщины

Сноски 

2011 год в лёгкой атлетике
Лёгкая атлетика в Финляндии
Национальные чемпионаты по лёгкой атлетике
Чемпионаты Финляндии по лёгкой атлетике